Lázár György

 Lázár György (1779–1823) Gheorghe Lazăr román író és teológus magyaros neve
 Lázár György (1807–1861) magyar tábornok az 1848/49-es szabadságharcban
 Lázár György (1851–1915) 1904-től Szeged polgármestere
 Lázár György (1920–?) emlékiratíró
 Lázár György (Lám Leó) (1924–1978) szerkesztő, tanár, műfordító
 Lázár György (1924–2014) magyar kommunista politikus, miniszterelnök
 Lázár György (1934–2016) orvos, a Szegedi Tudományegyetem Kórélettani Intézetének professor emeritusa
 Lázár György, a Reflektor Színpad vezetője
 gróf Lázár György (Móga János szabadságharcos hadvezér veje)
 Lázár György (?) közgazdász, az Amerikai Egyesült Államokban élő pénzügyi szakember 
 Lázár György (?) zongoraművész, a Magyar Nemzeti Balett vezető korrepetitora
 Lázár György (1961) sebész, tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁOK Sebészeti Klinika)

Hasonló nevűek

 Dézsi Lázár György (Dési Lázár György) (?–1773) erdélyi református püspök

Jegyzetek